Traktat akcesyjny (1972)
 zawarty w 1972 pomiędzy Danią, Wielką Brytanią i Irlandią a 6 państwami członkowskimi EWG
 Traktat akcesyjny (1979)
 zawarty w 1979 pomiędzy Grecją a państwami członkowskimi EWG 
 Traktat akcesyjny (1985)
 zawarty w 1985 roku pomiędzy Hiszpania i Portugalią, a państwami członkowskimi EWG
 Traktat akcesyjny (1994), Traktat z Korfu
 zawarty w 1994 roku w greckim Korfu pomiędzy Austrią, Finlandią, Szwecją, a państwami członkowskimi Unii Europejskiej
 Traktat akcesyjny (2003) (traktat ateński, Traktat Akcesyjny)
 zawarty  w 2003 roku w Atenach będący prawną podstawą przystąpienia 10 krajów Europy Środkowej i Południowej (Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier) do Unii Europejskiej.
 Traktat akcesyjny (2011) 
 podpisany  9 grudnia 2011 roku w Brukseli, będący prawną podstawą przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej